Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Viradouro est une école de samba de Rio de Janeiro au Brésil.

Données de l'école 
  D1 Carnaval Rio

  D1 Carnaval Niterói

  D2 Carnaval Rio

  D3 Carnaval Rio

Enredos

Galerie

Références 

Unidos do Viradouro
Niterói